Zalewo ist ein polnischer Ortsname:
 Zalewo, Stadt und Sitz der Gmina Zalewo im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Saalfeld, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Zalewo (Miłomłyn), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Sallewen, Kreis Osterode, Ostpreußen